Calumet steht für:

 Calumet, bei einigen nordamerikanischen Indianerstämmen verwendete rituelle Pfeife, siehe Friedenspfeife
 Calumet Photographic, US-amerikanische Handelskette für Fotografie- und Filmzubehör

Orte in Kanada:
 Calumet (Ontario)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Calumet (Alabama)
 Calumet (Arizona)
 Calumet (Arkansas)
 Calumet (Iowa)
 Calumet (Louisiana)
 Calumet (Michigan)
 Calumet (Minnesota)
 Calumet (Missouri)
 Calumet (Nevada)
 Calumet (Oklahoma)
 Calumet (Pennsylvania)
 Calumet (Town), Town(ship) im Fond du Lac County, Wisconsin
 Calumet City (Illinois)
 Calumet Park (Illinois)
 Calumet County, Verwaltungseinheit in Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Calumet and Hecla Industrial District, in Calumet, Michigan, ID-Nr. 74000985
 Calumet and Hecla Mining Company Dredge, in Calumet, Michigan, ID-Nr. 80004826
 Calumet and Hecla Mining Company Mill Office, in Lake Linden, Michigan, ID-Nr. 74002402
 Calumet and Hecla Mining Company:Reclamation Plant, in Calumet, Michigan, ID-Nr. 80004827
 Calumet County Courthouse, in Chilton, Wisconsin, ID-Nr. 82000640
 Calumet County Park Group, in Hilbert, Wisconsin, ID-Nr. 97001551
 Calumet Downtown Historic District, in Calumet, Michigan, ID-Nr. 74000986
 Calumet Fire Station, in Calumet, Michigan, ID-Nr. 74000987
 Calumet Historic District, in Calumet, Michigan, ID-Nr. 89001097
 Calumet Park, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 03000788
 Calumet Plant, R. R. Donnelly & Sons Company, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 83000308
 Calumet Plantation House, in Patterson, Louisiana, ID-Nr. 84002859
 Calumet Theatre, in Calumet, Michigan, ID-Nr. 71000392

Siehe auch:
 Calumet Township